Бырма (в верховье Правая Бырма) — река в России, протекает по Пермскому краю. Устье реки находится в 28 км по левому берегу реки Турка. Длина реки составляет 44 км.

В 28 км от устья по левому берегу впадает река Левая Бырма.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Камскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Сылва от истока и до устья, речной подбассейн реки — Кама до Куйбышевского водохранилища (без бассейнов рек Белой и Вятки). Речной бассейн реки — Кама.

Код объекта в государственном водном реестре — 10010100812111100013453.

Примечания 

Притоки Турки (притока Ирени)
Реки Кунгурского района